Piana : une commune de la Corse-du-Sud.
 Piána : un village en Grèce.
 Le Piana : un navire mixte de la Compagnie méridionale de navigation.
 La Piana (en ) : une rivière de Russie qui arrose l'oblast de Nijni Novgorod et la république de Mordovie.

Voir aussi 
 
 Monte Piana, montagne italienne

Homonymie de toponyme